

Hydronyme 

 Le Brembo est une rivière italienne de la province de Bergame dans la région de Lombardie et un affluent de l'Adda, donc un sous-affluent du Pô.

Autres 

 Brembo est une marque de systèmes de freinage de la société Brembo S.p.A.